Елен () — словенская фамилия. В переводе на русский язык — олень.

Известные носители 

 Елен, Игор (род. 1972) — словенский шахматист
 Елен, Изток (род. 1947) — словенский шахматист

См. также 

 Гелен (сын Приама)

